D61 peut faire référence à :
 Autres aplasies médullaires, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Calypso (D61),  un croiseur léger de classe C de la Royal Navy ;
 HMS Ilex (D61),  un destroyer de classe I de la Royal Navy ;
 Panneaux de confirmation D61 en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres